X Ambassadors (также стилизуется как XA) — американская рок-группа из Итаки, Нью-Йорк. В настоящее время состоит из ведущего вокалиста Сэма Харриса, клавишника Кейси Харриса, ведущего гитариста Ноя Фелдшоха и барабанщика Адама Левина. Самые известные песни «Jungle», «Renegades» и «Unsteady».

История

2009—2012: Ambassadors EP и Litost 
Изначально название группы было просто Ambassadors. Они гастролировали с Лайтс. За это время выпустили свой дебютный мини-альбом Ambassadors, создали клип для сингла «Tropisms». А через некоторое время выпустили дебютный альбом Litost. Он включал в себя одноимённую песню «Litost», которая потом была использована как саундтрек к фильму «Гостья». В 2012 году группа подписала контракт на публикацию музыки с издательством SONGS Music Publishing.

X Ambassadors были замечены Imagine Dragons, когда фронтмен группы Дэн Рейнольдс услышал акустическую версию «Unconsolable» на 96X WROX-FM.

2013—2014: Love Songs Drug Songs EP и The Reason EP 
В 2013 году группа выпустила мини-альбом Love Songs Drug Songs. В него входил трек «Stranger», написанный Дэном Рейнольдсом. Для продвижения альбома группа гастролировала как поддержка вместе с Imagine Dragons. В 2014 году был выпущен второй мини-альбом The Reason. После чего X Ambassadors поддерживали Panic! At the Disco в турах.

2015—2016: VHS и сотрудничество с The Knocks 
30 июня 2015 года был выпущен студийный дебютный VHS. Он содержит 20 треков. Во время записи группа сотрудничала с Jamie N Commons и Imagine Dragons.

X Ambassadors сотрудничали с The Knocks, записав совместную работу «Comfortable», которая изначально была создана ещё в 2013 году в рамках альбома 55, выпущенного в марте 2016. Позже, в октябре 2016 года, они записали новую песню «Heat».

Музыкальный стиль и влияние 
В интервью X Ambassadors называли себя рок-группой, с некоторыми характеристиками инди. Они ссылались на Incubus, Red Hot Chili Peppers и Майкла Болтона как на героев. Именно эти исполнители оказали влияние на творчество X Ambassadors.

Участники группы 
Текущий состав
 Сэм Харрис — ведущий вокал, гитара, саксофон, перкуссия (2009-н.в)
 Кейси Харрис — пианино, клавишные, бэк-вокал (2009-н.в)
 Ной Фелдшох — ведущая гитара, бэк-вокал (2009-н.в)
 Адам Левин — барабаны, перкуссия (2009-н.в)

Сэм и Кейси Харрис братья, ещё с детского сада они подружились с Ноем Фелдшохом. С Адамом Сэм познакомился в школе в 2006 году.

Кейси с рождения является слепым.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Как ведущий артист

Совместные работы

Как гость

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Группы альтернативного рока США
Инди-рок-группы США
Рок-группы из штата Нью-Йорк
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Исполнители Interscope Records